Хайлов — фамилия. Известные носители:

 Хайлов, Емельян (1720 — ?) — российский пушечный литейный мастер. 
 Хайлов, Валерий Константинович (1941—2004) — конструктор боеприпасов, лауреат Государственной премии РФ.
Хайлов, Кирилл Михайлович (1929—2014) — гидробиолог, создатель концепции экологического метаболизма.
 Хайлов, Михаил Николаевич (род. 1973) — заместитель генерального директора Федерального космического агентства «Роскосмос».
 Хайлов, Николай Степанович (1901—1968) — сотрудник государственной безопасности СССР, министр внутренних дел Коми АССР.

См. также 
 Хайло
 Хейло (значения)
 Хайлово